Amybeth McNulty – attrice irlandese naturalizzata canadese
 Brandon McNulty – ciclista su strada statunitense
 Carl McNulty – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Marc McNulty – calciatore scozzese
 Matthew McNulty – attore britannico
 Michael R. McNulty – politico statunitense
 Paul McNulty – pianista statunitense